Дурмуш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дурмуш, Мухаммед Энес (род. 1997) — турецкий футболист, играющий на позиции нападающего.
 Дурмуш, Нашиде Гёзде (род. 1985) — турецкий генетик.